Don Pedro Christophersen kan syfta på

 Pedro Christophersen (1845–1930), norskfödd affärsman och donator verksam i Argentina
 Mount Don Pedro Christophersen, berg i Antarktis uppkallat efter Pedro Christophersen.